Oude Rijn – fiume dei Paesi Bassi che scorre nelle province di Utrecht e dell'Olanda Meridionale
 Oude Rijn – fiume dei Paesi Bassi che scorre nelle provincia della Gheldria